Termin  ima više značenja.

 Cistein sintaza, enzim
 Cistationinska b-sintaza, enzim